Love for Sale ("amore in vendita" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Love for Sale – film del 2008 diretto da Russ Parr.

Musica 
 Album
 Love for Sale – album di Cecil Taylor del 1959
 Love for Sale – album dei Boney M. del 1976
 Love for Sale – album di Dexter Gordon del 1982
 Love for Sale – album di Mary Coughlan del 1995
 Love for Sale – album di Bilal del 2006
 Love for Sale – album di Tony Bennett e Lady Gaga del 2021
 Altro
 Love for Sale – canzone composta da Cole Porter
 Love for Sale? – traccia dell'album Tainted Angel dei Southgang del 1991
 Love for Sale – traccia dell'album New Jersey dei Bon Jovi del 1998
 Love for Sale – traccia dell'album Snake Love Bite dei Motörhead del 1998

Televisione 
 Love for Sale – episodio della prima stagione della serie televisiva Due come noi.